Chella (Spanje), een gemeente in Spanje
Sala (Romeinse stad), een archeologische site in Marokko, ook wel Chella genoemd